Тэ́дино () — посёлок сельского типа в Лоухском районе Республики Карелия. Административно с 2004 года входит в состав Малиновараккского сельского поселения.

Общие сведения 
Расположен на севере Карелии на восточном берегу озера Дядино, в 6 км от железнодорожной станции Полярный Круг на линии Санкт-Петербург — Мурманск, в 1,5 км от автотрассы «Кола».

Население

История 
Слюдовараккское месторождение мусковита было известно с XVI века. Заявочные столбы, датированные 1916 годом, свидетельствовали об интересе к пегматитовым жилам, возникшем при строительстве Мурманской (ныне Октябрьской) железной дороги.

Улицы 
 ул. Гористая
 ул. Лесная
 ул. Пионерская
 ул. Полярные Зори
 ул. Приозёрная
 ул. Пряничникова
 ул. Родионова
 ул. Слюдяная
 ул. Шахтёрская
 ул. Щитовая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лоухского муниципального района
 Неофициальный сайт

Населённые пункты Лоухского района